Премия Гарольда Юри () — награда планетного подразделения Американского астрономического общества, присуждается ежегодно молодому астроному за выдающийся вклад в исследования планет. Названа в честь американского физико-химика Г. К. Юри.

Лауреаты премии Гарольда Юри 

 1984: 
 1985: 
 1986: 
 1987: Сквайрс, Стив
 1988: 
 1989: 
 1990: 
 1991: 
 1992: Лиссауэр, Джек
 1993: Йелле, Роджер
 1994: Мич, Карен
 1995: 
 1996: 
 1997: 
 1998: Асфог, Эрик
 1999: Гамильтон, Дуглас
 2000: Морбиделли, Алессандро
 2001: Майкл Браун
 2002: Глэдман, Бретт
 2003: Кэнап, Робин
 2004: 
 2005: Несворны, Дэвид
 2006: Гийо, Тристан
 2007: 
 2008: Не присуждалась
 2009: 
 2010: Фортни, Джонатан
 2011: Форд, Эрик
 2012: Фейрен, Альберто
 2013: Anders Johansen
 2014: Matija Ćuk
 2015: 
 2016: Leigh Fletcher
 2017: Bethany Ehlmann
 2018: Francesca DeMeo

Ссылки 
 Harold C. Urey Prize in Planetary Science 

Награды по алфавиту
Награды Американского астрономического общества